Румунська хокейна ліга 2017—2018 — 88-й розіграш чемпіонату Румунської хокейної ліги. Регулярний чемпіонат стартував 15 вересня 2017 року, фінішував 31 березня 2018. У сезоні 2017—18 брали участь шість клубів.

Регулярний сезон 

Джерело: eurohockey
Скорочення: М = підсумкове місце, І = ігри, В = перемоги, ВО = перемога в овертаймі або по булітах, ПО = поразки в овертаймі або по булітах, П = поразки, Ш = закинуті та пропущені шайби, О = набрані очки

Серія за 5-е місце

Плей-оф

Півфінали

Серія за 3-є місце

Фінал

Посилання 
 Румунська хокейна ліга 2017—2018 
 Офіційний сайт 
 Профіль на eurohockey 
 Румунська хокейна ліга на scoresway 

2018
Румунія
Румунія
2017 у румунському спорті‎
2018 у румунському спорті